

События 
 Русы взяли и разграбили Амастриду, богатый торговый город в Пафлагонии (Малой Азии), но по договору отпустили пленных.
 Карл II Лысый, внук Карла Великого, получает титул короля (Франции).
 20 июня — после смерти Людовика I началась гражданские войны между его сыновьями.
 По 855 год император Священной Римской империи — Лотарь I.
 Арабы захватили Тарент и осадили Бари.
 Легендарное время правления князя Польши Пяста.
 Князь Травунии Бела. Его сын Краина женат на дочери Властимира.
 Второе восстание славян на Пелопоннесе, длившееся год. Его подавление стратигом Феоктистом.
 Процесс афшина Хайдара — конец зороастризма в Согде.
 Енисейские кыргызы уничтожили Уйгурский каганат в Монголии.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 840 году
 Михаил III — византийский император с 842 года, последний правитель Аморийской династии.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 840 году
 Эйнхард — франкский учёный, деятель «Каролингского возрождения», историк, настоятель монастыря Зелигенштадт. Преемник Алкуина в должности руководителя школы при дворе Карла Великого.
 Агобард — архиепископ лионский.
 20 июня — Людовик I Благочестивый (778—840) — скончался в городе Ингельхайм король Аквитании (781 − 814), император Запада (814 − 840), младший сын Карла Великого и Хильдегарды.

См. также